Shuar (volk) - inheems volk in Peru en Ecuador
 Shuar (taal) - taal van bovenstaand volk